

Presentación previa 
Íñigo Cervantes fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Guido Andreozzi derrotó en la final a Pere Riba.

Cabezas de serie 

  Gastão Elias (Semifinales)
  Daniel Brands (Segunda ronda)
  Thiago Monteiro (Primera ronda)
  Alejandro González (Segunda ronda)

<ol start=5>
  Renzo Olivo ''(Primera ronda)
  Nicolás Kicker ''(Cuartos de final)
  Luca Vanni ''(Segunda ronda)
  Daniel Gimeno-Traver ''(Cuartos de final)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Vicenza 2016